Mäetaguse – okręg miejski w Estonii, w prowincji Virumaa Wschodnia, siedziba władz gminy Mäetaguse.

Liczba mieszkańców wsi w latach 2002–2014

Przypisy 

Miejscowości w gminie Mäetaguse
Okręgi miejskie Estonii